John Peter Richardson kan syfta på:

 John Peter Richardson II (1801–1864), amerikansk politiker
 John Peter Richardson III (1831–1899), amerikansk politiker